Can Bofill (Molins de Rei), casa a Molins de Rei (Baix Llobregat)
 Can Bofill (Mont-ras), casa a Mont-ras (Baix Empordà)
 Can Bofill (Tordera), casa a Tordera (Maresme)